Tansèga peut désigner :
 Tansèga, un village du département de Boudry, dans la province du Ganzourgou de la région Plateau-Central au Burkina Faso.
 Tansèga, un village du département de Kando, dans la province du Kouritenga de la région Centre-Est au Burkina Faso.
 Tansèga, un village du département de Ziga, dans la province du Sanmatenga de la région Centre-Nord au Burkina Faso.
 Tansèga-Bokin, un village du département de Ziga, dans la province du Sanmatenga de la région Centre-Nord au Burkina Faso.
 Tansèga, un village du département de Zoungou, dans la province du Ganzourgou de la région Plateau-Central au Burkina Faso.